Vette – antico nome dell'Isola di Wight
 Vette! – videogioco
 Vette Feltrine – gruppo montuoso delle Dolomiti
 Vicky Vette – pornostar norvegese

Altri progetti